Дега́ — многозначный термин.

Персоналии 
 Дега, Ирина Петровна (1907—1989) — советская балерина.
 Дега, Эдгар (1834—1917) — французский художник-импрессионист.

Топонимы 
 Дега — верхний, наиболее прохладный высотный пояс Эфиопского нагорья.
 Дега — кратер на Меркурии.